Clovis steht für:

 französische Variante des Vornamens Chlodwig
 Clovis-Kultur in Nordamerika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clovis (Kalifornien), Verwaltungssitz des Fresno County
 Clovis (New Mexico), Verwaltungssitz des Curry County
 Clovis Point, Ort im Oconee County, South Carolina

im NRHP gelistete Objekte:
 Clovis Baptist Hospital, in Clovis, New Mexico, ID-Nr. 82003322
 Clovis Central Fire Station, in Clovis, New Mexico, ID-Nr. 87001111